Jméno a příjmení Jiří Mrázek nosí více osob:

 Jiří Mrázek (fotbalista) (* 1951) – český fotbalista
 Jiří Mrázek (malíř) (* 1920–2008) – český malíř a textilní výtvarník
 Jiří Mrázek (teolog) (* 1960) – český evangelický farář
 Jiří Mrázek (vědec) (1923–1978) – český geofyzik, popularizátor kosmonautiky